Nuci (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Nuci (Călărași), een plaats in het Roemeense district Călărași